Localidades
Condado de Dare, nos EUA
Darè, na Itália

Outros usos
DARE, single de Gorillaz
Dan Dare, personagem de quadrinhos

Desambiguação